Název Čertov potok má více vodních toků:

 Čertov potok (přítok Pokutského potoka) – pravostranný přítok Pokutského potoka na Slovensku v okrese Žarnovica
 Čertov potok (přítok Vyšehradného potoka) – levostranný přítok Vyšehradného potoka na Slovensku v okrese Prievidza
 Čertov potok (přítok Zálažného potoka) – pravostranný přítok Zálažného potoka na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa

Související články 
 Čertův potok